Вуэльта Испании 2000 — 55-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 26 августа с пролога длиной 13,3 км в Малаге, а закончилось 17 сентября 2000 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 2893,6 километра. Победителем стал Роберто Эрас из . Прошлогодний чемпион Ян Ульрих сошёл после 12 этапов ради подготовки к Олимпийским играм в Сиднее.

Участники 
В гонке принимало участие 20 велокоманд по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Спринтерская классификация

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2000 году
Август 2000 года
Сентябрь 2000 года